En la mitología griega, Cefeo es el nombre de varios personajes distintos. 

 Cefeo, padre de Andrómeda y esposo de Casiopea.
 Cefeo, rey de Tegea
 Cefeo, hijo de Licurgo

En astronomía:
 Cefeo, una constelación.